Teja – król Ostrogotów
 Teja – jedna z Okeanid w mitologii greckiej
 Teja – jedna z tytanid w mitologii greckiej
 Teja Gregorin – słoweńska biatlonistka
 Teja Melink – słoweńska lekkoatletka